Die Kranz-Bücherei ist eine deutsche Heftreihe, die von den 1920er Jahren bis in die 1970er Jahre erschien.

Die Heftreihe wurde zunächst von den 1920er bis 1940er Jahren vom Jugendschriften-Ausschuss des Lehrervereins, namentlich Otto Metzker, Frankfurt am Main herausgegeben und erschien im Moritz Diesterweg Verlag, Frankfurt am Main. Die Hefte dieser älteren Reihe hatten jeweils etwa 30 Seiten im Format 19,5×13,5 cm.

Die Heftreihe musste in den 1940er Jahren eingestellt werden und erschien wieder ab den 1950er bis in die 1970er Jahre. Die Zählung begann wieder mit der Nummer 1. Die neueren Hefte erschienen unter dem Motto „Klassenlesestoffe für die Volksschule“ Sie hatten ein etwas größeres Format von 21×15 cm und einen Pappeinband und umfassen meist zwischen 30 und 40 Seiten. Als Schullesestoff enthielten sie einen Vermerk, ab welchem Schuljahr die Inhalte zu verwenden waren.

Serie der 1920er bis 1940er Jahre

Serie der 1950er bis 1970er Jahre

Einzelnachweise 

Heftreihe (Literatur)
Schriftenreihe
Literatur (Deutsch)
Literatur (20. Jahrhundert)